Prva hrvatska muška košarkaška liga (Prva muška liga) svoje četvrto izdanje imala u sezoni 2020./21., te je predstavljala ligu drugog stupnja hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak lige nakon doigravanja, ujedno i najbolja momčad ligaškog dijela je "Cedevita Junior" iz Zagreba.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, više utakmica je bilo odgađano i igrano u drugom terminu.

Sustav natjecanja  
U ligi sudjeluje 12 klubova koji igraju dvostrukim liga-sustavom (22 kola), a potom četiri najbolja kluba igraju doigravanje (na dvije pobjede).

Sudionici 

 Bosco, Zagreb 
 Cedevita Junior, Zagreb 
 Dinamo, Zagreb 
 Dubrovnik, Dubrovnik 
 Jazine Arbanasi, Zadar 
 Kvarner 2010, Rijeka 
 Omiš Čagalj Tours, Omiš 
 Pula 1981, Pula 
 Ribola Kaštela, Kaštel Sućurac, Kaštela 
 Samobor, Samobor 
 Sesvete, Sesvete, Zagreb  
 Zapruđe, Zagreb

Ligaški dio

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Doigravanje 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

Kvalifikacije za Premijer ligu  
Igrano 12. i 15. svibnja 2021. godine. Igrali 11.-plasirani klub Premijer lige i doprvak Prve lige, na ukupnu koš-razliku.  

 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

"Furnir" iz Zagreba ostvario ostanak u Premijer ligi. 

 Izvori:

Povezani članci 
 Prva muška košarkaška liga 
 Premijer liga 2020./21. 
 Kup Krešimira Ćosića 2020./21.

Vanjske poveznice 
 hks-cbf.hr, Hrvatski košarkaški savez 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga (kategorija) 
 arhiva.hks-cbf.hr, Prva muška liga 
 basketball.hr, Prva muška liga 
 ksz-zagreb.hr, Prva liga

Izvori 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga, sezona 2020./21., pristupljeno 3. lipnja 2021.  
 hks-cbf.hr, Prva muška liga, sezona 2020./21., wayback arhiva 
 sportnet.rtl.hr, Košarka - 2020/21 - Prva liga, pristupljeno 3. lipnja 2021. 
 ksz-zagreb.hr, Prva liga - 2020/21, wayback arhiva 
  eurobasket.com, Basketball Prva Liga -> Season 2019-2020, pristupljeno 3. lipnja 2021. 
  eurobasket.com, Prva Liga Full Schedule (2020-2021), pristupljeno 3. lipnja 2021. 
  eurobasket.com, Prva Liga Full Schedule (2020-2021), wayback arhiva 
 rezultati.com, Košarka - Hrvatska - Prva liga - 2020/2021, pristupljeno 3. lipnja 2021. 
 rezultati.com, Košarka - Hrvatska - Prva liga - 2020/2021, wayback arhiva 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga: Jazine se pridružuju Cedeviti Junior, Dinamu i Riboli Kašteli u doigravanju (22. kolo i ljestvica), objavljeno 9. travnja 2021., pristupljeno 3. lipnja 2021. 
 hks-cbf.hr, HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ - PROPOZICIJE NATJECANJA - PRVENSTVA HRVATSKE ZA KLUBOVE PRVE MUŠKE KOŠARKAŠKE LIGE (natjecateljska sezona 2020/21) (srpanja 2020.), preuzeto 3. lipnja 2021. 
  

2020-21
m-2-prva
2020-21